Cayo Cosconio puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Cayo Cosconio (pretor 89 a. C.).— Pretor durante la guerra Social.
 Cayo Cosconio (pretor 63 a. C.).— Pretor en el año 63 a. C.
 Cayo Cosconio (pretor 54 a. C.).— Pretor probablemente en el año 54 a. C.